Gustave Falconnier (1845-1913), une personnalité politique et un architecte suisse ;
 Isabelle Falconnier (1970-), une journaliste et critique littéraire suisse ;
 Léon Falconnier (1811-1876), peintre , pastelliste et sculpteur français.